Fluchtkorridor steht für:

 Fluchtkorridor in Tunneln, siehe Tunnel#Tunnelsicherheit
 Fluchtkorridor in Gebäuden für den technischen Brandschutz, siehe International Code for Fire Safety Systems
 Humanitärer Fluchtkorridor für Zivilisten in Kriegs- und Krisengebieten